Firit ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Firit (* 1975), deutscher Journalist und Verleger (Sohn von Günter Firit)
 Günter Firit (1947–2010), deutscher Maler und Grafiker
 Till Firit (* 1977), deutscher Schauspieler, Hörbuchsprecher und -produzent (Sohn von Günter Firit)